Крупнейшим городом Египта является его столица Каир, образующая агломерацию, куда входит также город Гиза, Шубра-эль-Хейма и ряд других городов. Другим крупнейшим городом страны является Александрия на побережье Средиземного моря.

Большинство других крупных городов Египта расположены в долине или дельте Нила, приурочены к Суэцкому каналу (Суэц, Исмаилия, Порт-Саид), город Эль-Файюм расположен в одноименном оазисе, город Эль-Ариш на средиземноморском побережье Синайского перешейка.

Города Египта с населением более 10 тысяч 
ПН = Перепись населения, Оц. = Оценка

Примечания

Литература 
 

Египет
Списки:Египет